Gminy w USA
 Cooke (ang. Cooke Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cumberland
Hrabstwa w USA
 hrabstwo Cooke (ang. Cooke County) – w stanie Teksas